Джефферсон де Жезус Сантус (порт. Jefferson de Jesus Santos, нар. 14 квітня 1993, Гоянія) — бразильський футболіст.
 Данієль Жезус, Данієль Жуніо де Жезус Насіменто (порт.-браз. Daniel Junio De Jesus Nascimento, нар. 22 травня 1998, Рібейран-Прету, Сан-Паулу, Бразилія) — бразильський футболіст, півзахисник «Греміо Новорізонтіно».
 Жуан Нуніс Жезус, Жуан Гільєрмі Нуніс Жезус (порт. Juan Guilherme Nunes Jesus, нар. 10 червня 1991, Белу-Оризонті) — бразильський футболіст, захисник клубу «Рома».
 Санту-Антоніу-ді-Жезус (мікрорегіон), Санту-Антоніу-ді-Жезус (порт. Microrregião de Santo Antônio de Jesus) — мікрорегіон в Бразилії, входить в штат Баїя.
 Бон-Жезус-да-Лапа (мікрорегіон), Бон-Жезус-да-Лапа (порт. Microrregião de Bom Jesus da Lapa) — мікрорегіон бразильського штату Баїя.
 Габріел Жезус (порт. Gabriel Jesus, нар. 3 квітня 1997, Сан-Паулу) — бразильський футболіст, фланговий півзахисник, нападник клубу «Манчестер Сіті».
 Рейньєр Жезус Карвальйо (порт. Reinier Jesus Carvalho, нар. 19 січня 2002, Бразиліа) — бразильський футболіст, півзахисник клубу «Реал Мадрид».